En chimie, diséléniure désigne généralement le groupe fonctionnel constitué de deux atomes de sélénium liés par une liaison covalente simple. Il s'agit de l'équivalent sélénié du disulfure. Ce terme peut recouvrir plusieurs réalités :

 Le groupe diséléniure  peut relier deux résidus organiques, formant un « pont diséléniure » analogue au pont disulfure, qu'on peut écrire de façon générique , où R1 et R2 sont des résidus organiques. C'est par exemple le cas du diséléniure de diphényle , de la sélénocystine  — dimère de sélénocystéines liées par leur atome de sélénium — ou encore de l'acide sélénolipoïque , dans lequel le diséléniure ferme un hétérocycle. Ces structures se forment notamment par oxydation des sélénols ; réciproquement, la réduction des diséléniures donne des sélénols.

 L'anion diséléniure a pour formule , également écrit . Contrairement à l'anion séléniure Se2−, de nombre d'oxydation  avec la configuration électronique du krypton (un gaz noble), l'anion diséléniure  est constitué de deux anions de sélénium Se− dont le nombre d'oxydation est  et la configuration électronique est celle du brome, un halogène : ces anions Se− tendent ainsi à se lier avec d'autres anions Se− pour former l'anion diséléniure . On trouve ce dernier par exemple dans le diséléniure de fer .

 On parle également de diséléniures pour désigner des composés qui contiennent deux anions séléniure Se2−. Contrairement aux cas précédents, ces espèces chimiques ne contiennent pas de liaison covalente simple . C'est typiquement le cas du diséléniure de carbone , dont la formule développée s'écrit .

Notes et références 

Groupe fonctionnel
Séléniure